Jan Kozicki – polski matematyk
 Marian Kozicki – polski jeździec sportowy
 Stanisław Kozicki – polski polityk i publicysta
 Stanisław Kozicki ps. "Howerla" – harcmistrz , podporucznik
 Stefan Kozicki – polski pisarz, reportażysta i scenarzysta
 Władysław Kozicki – polski historyk sztuki, poeta, dramaturg i publicysta

Zobacz też 

 Majdanek Kozicki – wieś w Polsce w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim